Zähringer puede referirse a:

 Zähringer, una antigua e influyente familia alemana; 
 Joseph Zähringer, físico del siglo XX; o
 Zähringer, cráter lunar nombrado en honor del físico.